Astronotus — рід прісноводних риб родини цихлових.

Рід налічує 3 види.

 Astronotus crassipinnis (Heckel 1840)
 Astronotus mikoljii Lozano, Lasso-Alcalá, Bittencourt, Taphorn, Perez & Farias, 2022
 Astronotus ocellatus (Agassiz 1831)

Джерела 

Astronotinae
 
Роди риб